Quartiere latino – zona di Parigi
 Quartiere latino – antico ritrovo di artisti di Napoli
 Quartiere latino – complesso architettonico di Treviso

Cinema
 Quartiere latino (Quartier Latin) – film del 1929 diretto da Augusto Genina
 Quartiere latino (Quartier Latin) – film del 1939 diretto da Christian Chamborant, Pierre Colombier e, non accreditato, Alexander Esway